Bugs (Plural von Bug: engl. für Wanze, Käfer, Insekt; Aussprache []) bezeichnet in der EDV:

 Programmfehler in der Programmierung

Bugs ist der Titel von:

 Bugs – Die Killer-Insekten, kanadischer B-Movie
 Bugs – Die Spezialisten, britische Fernsehserie von 1995–1999
 Battle Bugs, PC-Strategiespiel
 Beat Bugs, kanadische Animationsserie
 Party Bugs, Kartenspiel

Bugs bezeichnet als Person oder Gruppe:

 Bugs and Meyer Mob, US-amerikanische Bande
 Bugs Bunny, Trickfilm-Hase der Warner Brothers
 5BUGS, ehemalige Berliner Alternative-Rock-Band
 George Moran, US-amerikanischer Mobster

Siehe auch:
 Bug
 Bugsy
 Starship Troopers#Die Bugs
 Bucks